Een gemeente in Frankrijk, zie: Cornillon (Frankrijk)
 Een gemeente in Haïti, zie: Cornillon (Haïti)
 Een spoorwegstation van de stad Luik, zie: Station Luik-Cornillon